«Военное дело» — популярный русскоязычный военный (военно-научный) журнал о военном деле, печатный орган Народного комиссариата по военным и морским делам (Наркомвоенмор) по части генерального штаба. Издавался раз в неделю. До 1920 года был единственным периодическим изданием в России, рассчитанным на широкий круг читателей и предназначался для командного и политического состава РККА.

Основные задачи журнала: разъяснение политики и деятельности РКП(б) и Советского правительства по вопросам военного строительства РККА, методики обучения и воспитания личного состава, освещение теории и практики применения войск РККА, применение военного дела за рубежом.

Девиз: «Знание и Умение — Сила»

Адрес редакции: Москва,.

Подписная цена в 1919 году:
 1 месяц — 12 рублей (р.);
 3 месяца — 35 р.;
 1/2 года — 65 р.;
Цена отдельного номера 3 р.;

История журнала 
Основан в июне 1918 году, а первый номер вышел в 1 июня 1918 года.

Издавался под этим названием до марта 1920 года.

 С марта 1920 г. — 1921 г. — «Военно-научный журнал РККА»
 1921 г. — 1922 г. — «Военная наука и революция»
 1922 г. — 1925 г. — «Военная мысль и революция»
 1925 г. — 1936 г. — «Война и революция»
 1936 г. — «Военная мысль» (предшественником «Военной мысли» считается основанный в 1858 г. по инициативе профессора Императорской военной академии Д. А. Милютина журнал «Военный сборник». Нынешняя «Военная мысль» — основное военно-теоретическое издание Министерства обороны Российской Федерации — является прямым преемником издания «Военное дело», первый номер которого вышел в свет 1 июня 1918 г. (с 1936 г. — «Военная мысль»)).

«….Шапошников, который во время советско-польской войны в журнале „Военное дело“ напечатал необыкновенно грубую шовинистическую статью в духе доброго царского времени („Коварные ляхи“ и др.)…»

Содержание 
 Статьи;
Печатные работы Б. М. Шапошникова в журнале:
 Месяц в тылу противника. Журнал «Военное дело». Москва, 1918 г., № 27.
 Мираж и действительность. «Военное дело», 1919 г., № 2.
 Рейды конницы. «Военное дело», 1919 г., № 28-29.
 Конные массы. «Военное дело», 1919 г., № 34-35.
 Обзор военных действий Красной Армии (с 7 ноября по 1 декабря). «Военное дело», 1919 г., № 34-35.
 Обзор боевых действий Красной Армии за декабрь 1919 г. «Военное дело», 1920 г., № 1.
 Обзор боевых действий Красной Армии в январе 1920 г. «Военное дело», 1920 г., № 2.
 Обзор боевых действий Красной Армии в феврале 1920 г. «Военное дело», 1920 г., Л" 4.
 Обзор боевых действий Красной Армии в марте 1920 г. «Военное дело», 1920 г., № 9.
 Милиционная конница. «Военное дело», 1920 г., № 10.
 Обзор боевых действий Красной Армии в апреле 1920 г. «Военное дело», 1920 г., № И.
 Милиционная конница. «Военное дело», 1920 г., № 12.
 Первые боевые шаги маршала Пилсудского. «Военное дело», 1920 г., № 13.
 Обзор боевых действий Красной Армии в мае 1920 г. «Военное дело», 1920 г., № 13.
 Польская армия. «Военное дело», 1920 г., № 15.
 Чёрно-белые фотографии;

Примечания

Литература 
 Большая советская энциклопедия (БСЭ), Третье издание, выпущенной издательством «Советская энциклопедия» в 1969—1978 годах в 30-ти томах;
 ;
 Военный энциклопедический словарь (ВЭС), , ВИ, 1984 г., 863 стр. с иллюстрациями (ил.), 30 листов (ил.);

Источники 
 Дата выхода 1-го №.

См. также 
 Обложка журнала «Военное дело».

Журналы на русском языке
Военные журналы СССР
Печатные издания, возникшие в 1918 году